UEFA Champions League 2006-07 var den 52. version af det europæiske mesterskab for fodboldklubber og 15. version under det nuværende UEFA Champions League-format. Finalen blev spillet på Athens Olympiske Stadion, den 23. maj 2007.

Kvalifikationsrunder

Første kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 11. og 12. juli 2006, og returkampene den 18. og 19. juli.

|}

Anden kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 25. og 26. juli 2006, og returkampene den 1. og 2. august.

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 8. og 9. august 2006, og returkampene den 22. og 23. august.

 

|}

Holdene der blev elimineret i denne runde fortsatte i UEFA Cup'ens første runde.

1Denne klub kvalificerede sig til denne sæsons UEFA-turneringer som medlem af fodboldforbundet i Serbien og Montenegro gennem 2005-06 sæsonen, men er nu medlem af det serbiske fodboldforbund, som er den officiele efterfølger af det forhenværende fodboldforbund.

²På grund af den militære konflik i Israel, har UEFA bestemt at ingen europæiske kampe må blive spillet i landet indtil videre. Kampen blev spillet på Dynamo Kijevs stadion.

Gruppespil 
''Lodtrækningen til denne runde var afhold den 24. august 2006 i Monaco.

Lodtrækning 

1. seedet

2. seedet

3. seedet

4. seedet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H 

De otte hold, som sluttede treer i gruppespillet gik videre til UEFA Cuppens ottendelsfinaler.

Slutspil 
Alle slutspilskampe blev spillet over to kampe, bortset fra finalen.

Overblik

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen for denne runde blev afholdt den 15. december, 2006 i UEFA's hovedkvarter i Nyon, Schweiz. Kampene blev spillet den 20./21. februar og 6./7. marts 2007.

|}

Kvartfinaler 
Lodtrækningen for denne runde blev afholdt den 9. marts, 2007 i Athen. Kampene blev spillet den 3./4. april og 10./11. april 2007.

|}

Semifinaler 
Lodtrækningen for denne runde blev adholdt den 9. marts, 2007 i Athen. Kampene blev spillet den 24./25. april og 1./2. maj 2007.

|}

Finale 

AC Milan vandt på to mål af Filippo Inzaghi, Dirk Kuyt scorede for Liverpool.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Champions League på uefa.com
 Bestemmelser for denne sæson

Sæsoner i UEFA Champions League
Fodboldsæson 2006-07